Сан-Мартіню-де-Сардора
 Санта-Марія-де-Сардора